Сельское поселение «Деревня Воронин» — муниципальное образование в составе Мосальского района Калужской области. Административный центр — деревня Воронино. Площадь поселения — 5850 га.

В. Кашкаров в 1901 году в статье «К вопросу о древнейшем населении Калужской губернии», опубликованной во второй книге «Калужской старины», предположил, что славянский город Корьдно (Кордно), о котором упоминается в Поучении Владимира Мономаха — это селение Корно Мосальского уезда. Славянское поселение вятичей Корьдно (Кордно), по мнению академика Б. А. Рыбакова, было главным городом вятичей, упоминаемым арабскими и персидскими авторами.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входит 10 деревень:
 Воронино
 Берно
 Богатищево
 Васильевское
 Дубье
 Ивано-Дуброво
 Излятино
 Корное
 Проходы
 Тимофеевское

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации сельского поселения «Деревня Воронино»

Сельские поселения Калужской области
Муниципальные образования Мосальского района